Trois navires de la Royal Navy ont porté le nom de HMS Walrus d’après le mammifère marin nommé morse en français :

 Le  est un destroyer de classe W lancé en 1917. Il s’échoua en 1938, fut renfloué puis démantelé.
 Le  était un transport d'hydravions lancé en 1945 et renommé HMS Skua en 1953. Il a été vendu au service commercial en 1962.
 Le  est un sous-marin de classe Porpoise lancé en 1959, vendu en 1987 et ferraillé en 1991.

Notes et références 

Walrus